Baglung (district), een district in Nepal
Baglung (stad), een stad in Nepal